Core (aus englisch  für „Kern“) steht für:
 Core (Protein), hydrophober Kernbereich eines Proteins
 Kapsid, innere Proteinstruktur bei Viren
 Core, Fondsmanagementstil im Bond-Bereich
 Core, Reaktorkern eines Kernkraftwerks
 Kurzform für core network in der Telekommunikation, ein Verbindungsnetz
 Core-Team, die Personengruppe, die die Hauptarbeit eines Projektes trägt, siehe Kernteam
 Core, früherer Namer der Band Core22
 The Core – Der innere Kern, Film
 Core Design, englischer Videospielentwickler (1988–2006)
 Core kiteboarding, deutsche Kitefirma
 Core, Kerninvestition im Sinne der Core-Satellite-Strategie
 Core (Schiffstyp), Schiffstyp
 Core, Suffix für diverse vom Hardcore Punk beeinflusste Musikgenres
 Core (Einkaufsgemeinschaft), Einkaufsgemeinschaft europäischer Einzelhandelsketten
 Core, Musikalbum der Stone Temple Pilots aus dem Jahr 1992
 Core, Stabilitätskonzept der Kooperativen Spieltheorie, siehe Kern (Spieltheorie)

Informatik:
 Core, CPU-Block eines Prozessors oder eines Grafikchips, siehe Prozessorkern, Mehrkernprozessor
 UCore bzw. VCore, Symbol für eine der Betriebsspannungen von CPUs, der Kernspannung
 Core, Markenname einer Prozessorarchitektur, siehe Intel-Core-Mikroarchitektur, Intel Core, Core Duo und Intel Core 2
 CorePNG, verlustfreier Videokompressions-Codec
 Core, aus der Zeit der Kernspeicher stammende Bezeichnung für den Arbeitsspeicher bzw. einen Speicherauszug aus diesem

Personen:
 Ericson Core, US-amerikanischer Kameramann

CORE steht als Abkürzung für:
 CORE, Kurzbezeichnung einer der beiden verfügbaren SEPA-Basislastschriften, siehe Europäischer Zahlungsraum #Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs (SEPA Direct Debit)
 Challenge of Reverse Engineering,  Cracker-Gruppe, siehe CORE (Crackergruppe)
 Center for Operations Research and Econometrics, interdisziplinäres Forschungsinstitut in Belgien
 Center For Organ Recovery & Education
 Center for Organizational Research and Education, Tierschutzorganisation in den Vereinigten Staaten
 Centre for OSCE Research, Institut zur Erforschung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
 Centre of Retail Expertise, Geschäftsfeld der EDS Itellium
 Congress of Racial Equality, Bürgerrechtsorganisation in den Vereinigten Staaten
 COnnecting REpositories, ein Open-Access-Projekt im Vereinigten Königreich
 Coordenadoria de Recursos Especiais, brasilianische Spezialeinheit
 Coordinated Online Register of Electors, Verzeichnis im Vereinigten Königreich
 Council of Registrars, nicht-kommerzielle Internet-Organisation, siehe CORE (Registrar)
 CORE (Community Organized Relief Effort), eine Non-Profit-Organisation von Sean Penn und Ann Lee

Siehe auch:
 Cor
 Core Insurance System
 Core Laboratories
 Kore

Abkürzung